Brashear (Missouri)
Brashear (cratera marciana)

Desambiguações de topônimos